«Дом терпимости» () — французский драматический фильм 2011 года режиссёра Бертрана Бонелло.

Сюжет 

1899—1900-й год. Расцвет belle époque. Но для девушек из дорогого парижского публичного дома прекрасная эпоха не так прекрасна, как для их состоятельных клиентов.

В ролях

Награды и номинации 
 «Сезар» (2012) — премия «Лучшие костюмы», номинации — «Лучший оператор», «Лучшая музыка», «Лучший художник-постановщик», «Лучший звук», «Лучшая актриса второго плана», «Самая многообещающая актриса» (2).

Премьера 
 16 мая 2011 года — Франция, Каннский кинофестиваль
 3 июля 2011 года — Франция, Международный кинофестиваль в Ла Рошели
 10 сентября 2011 года — Канада, Международный кинофестиваль в Торонто
 17 сентября 2011 года — Греция, Кинофестиваль в Афинах
 7 октября 2011 года — Канада, Международный кинофестиваль в Ванкувере
 8 октября 2011 года — Бразилия, Международный кинофестиваль в Рио-де-Жанейро
 24 октября 2011 года — Япония, Международный кинофестиваль в Токио
 25 ноября 2011 года — США
 27 января 2012 года — Великобритания
 31 января 2012 года — Нидерланды, Международный кинофестиваль в Роттердаме
 28 марта 2012 года — Гонконг, Международный кинофестиваль в Гонконге
 12 апреля 2012 года — Аргентина, Международный кинофестиваль независимого кино в Буэнос-Айресе
 19 апреля 2012 года — Германия
 29 апреля 2012 года — Испания
 13 декабря 2012 года — Россия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма

Фильмы-драмы Франции
Проституция в фильмах
Фильмы Бертрана Бонелло
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma
Фильмы Canal+
Исторические фильмы о 1890-х годах